Мидха́т Вафи́евич Афридо́нов (15 сентября 1924, с. Кина‑Аральск Туркестанской АССР — 20 июля 2000, Уфа) — государственный деятель. Первый секретарь Октябрьского горкома КПСС (1958—1970), министр торговли БАССР (1970—1980), депутат Верховного Совета БАССР 6-9-го созывов. Заслуженный работник торговли БАССР. Участник Великой Отечественной войны. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1966, 1971), Отечественной войны I степени (1966, 1985).

Биография

Память 
В памяти жителей г. Октябрьского Мидхат Вафиевич Афридонов остался как «человек высокой культуры и интеллекта, грамотный и строгий руководитель, остро чувствующий и понимающий нужды простых людей».

Литература 
 Календарь знаменательных и памятных дат города Октябрьский на 2014 год / Муниципальное бюджетное учреждение: "Централизованная библиотечная система; сост. : О. В. Николаева; отв. за выпуск Н. А. Скворцова. — Октябрьский : ЦГБ, 2013. — 32 с.
 Кускильдин Д. Г. АФРИДОНОВ Мидхат Вафиевич — Башкирская энциклопедия
 Максимов, Н. Оставил добрую память / Н. Максимов // Окт. нефт. — 2009. — 15 сент. — С. 3.
 Ролова, Е. Коммунист не способен к смене знамени / Е. Фролова // КПРФ. — 2009. — 18 дек.

Ссылка 
 Документ о награждении орденом на сайте «Память народа»

Первые секретари городских комитетов КПСС
Министры Башкирской АССР
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР шестого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС